Real, kao valuta, može značiti:

 brazilski real - valuta koja se koristi u Brazilu.

Osim njega, postojali su još i:
 brazilski cruzeiro real
 meksički real
 portugalski real
 španjolski real
 španjolski kolonijalni real
 real Srednjoameričke Federalne Republike

Valute